211 (другие названия 211A, VT-4-C) — электровакуумный прибор, прямонакальный триод. Первая версия создана в 1921 году Western Electric. В последующем выпускалась General Electric, RCA, Amperex, Sylvania. Основное назначение лампы — модулятор и усилитель мощности.

Лампа получила популярность у меломанов и аудиофилов за относительно большую мощность и хорошее звучание в однотактном усилителе.

Аналоги 211 до сих пор выпускаются заводами в Китае и Европе именно для рынка аудио усилителей.

См. также 
 Радиолампа
 Усилитель звуковых частот

Усилители (электроника)
Электровакуумные приборы
RCA
Western Electric